Boulogne Sur Mer puede hacer referencia a:

 Boulogne-sur-Mer, localidad de Francia;
 Boulogne Sur Mer, localidad de la Argentina.